Hug de Borgonya o Hug el Negre (891 - 952), duc de Borgonya (923 -952), comte i marquès de Provença el 936 i duc a Borgonya de (923 -952)
 Hug de Borgonya o Hug de Chalon (1220- 1266), comte de Borgonya per matrimoni amb la comtessa Adelaida I de Borgonya
 Hug I de Borgonya (1057 - Cluny 1093), duc de Borgonya (1076 -1079)
 Hug II de Borgonya o Hug Borrell (1084 - 1143), duc de Borgonya (1103 -1142)
 Hug III de Borgonya (1142 - Acre 1192), duc de Borgonya (1162 -1192)
 Hug IV de Borgonya (1213 - Villaines-en-Duesmois, 1271), duc de Borgonya (1218 -1271)
 Hug V de Borgonya (1294 - Argilly 1315), duc de Borgonya (1306 -1315)